Гибб () — английская и шотландская фамилия.

 Гибб, Барри (род. 1946) — британский певец, композитор и продюсер, один из основателей группы Bee Gees.
 Гибб, Гамильтон Александр Росскин (1895—1971) — британский учёный, арабист и исламовед, профессор.
 Гибб, Джеймс (1918—2013) — британский пианист и музыкальный педагог.
 Гибб, Морис (1949—2003) — британский музыкант и автор-исполнитель, один из основателей группы Bee Gees.
 Гибб, Роберт (1845—1932) — британский художник-баталист.
 Гибб, Робин (1949—2012) — британский певец и автор песен, один из основателей группы Bee Gees.
 Гибб, Синтия (род. 1963) — американская актриса.
 Гибб, Энди (1958—1988) — британский певец в стиле поп и диско, младший брат создателей группы Bee Gees.
 Гибб, Эллен (1905—2019) — канадская супердолгожительница.

См. также 
 Гиббс